Les dades més destacades de la temporada 1939-1940 del Futbol Club Barcelona són les següents:

Plantilla 
Fonts:

Classificació

Resultats

Referències

Enllaços externs 
 Webdelculé
 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1939 a Catalunya
Competicions esportives del 1940 a Catalunya